Pododdziały wojskowej służby zdrowia noszące numer 5:

 5 Batalion Sanitarny (1922-1931 → Kadra Zapasowa 5 Szpitala Okręgowego) 
 5 Samodzielny Batalion Medyczno-Sanitarny 5 DP (1944-1945)
 5 Batalion Medyczny 5 DZ (1997-1998 ← 56 Batalion Medyczny-WSPL)